Stazione di Rodi Garganico – stazione sulla linea San Severo-Peschici
 Stazione di Rodi-Fiesso – stazione sulla linea del Gottardo